San Andrés kan syfta på:

Colombia 

 San Andrés, kommun, San Andrés och Providencia, 
 San Andrés (kommun i Colombia, Santander, lat 6,78, long -72,83), 
 San Andrés (ort i Colombia, Santander, lat 6,81, long -72,85), 
 San Andrés de Cuerquía – en kommun i Antioquia 
 San Andrés (ort i Colombia, Antioquia),

Guatemala 

 San Andrés Xecul, kommunhuvudort, Departamento de Totonicapán, Municipio de San Andrés Xecul, 
 San Andrés Villa Seca, kommunhuvudort, Departamento de Retalhuleu, 
 San Andrés Semetabaj, kommunhuvudort, Departamento de Sololá, 
 Municipio de San Andrés, kommun, 
 San Andrés (kommunhuvudort), Petén, Municipio de San Andrés,

Honduras 

 San Andrés (kommun i Honduras, Departamento de Lempira, lat 14,22, long -88,55), 
 San Andrés (ort i Honduras, Departamento de Lempira, lat 14,22, long -88,55),

Mexiko 

 San Andrés Tlanehuayocan, ort, Veracruz, Tlalnelhuayocan, 
 San Andrés, San Antonino el Alto, 
 San Andrés Cacaloapan, ort, Puebla, Tepanco de López, 
 San Andrés, Tlacuilotepec, 
 Miahuatlán de Porfirio Díaz (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 Larrainzar (ort i Mexiko), Chiapas, Larráinzar, 
 San Andrés, Tetipac, 
 San Andrés, Yucatán, Tizimín, 
 San Andrés Ziróndaro, ort, Michoacán de Ocampo, Quiroga, 
 San Andrés, Tantima, 
 San Andrés, Xiutetelco, 
 San Andrés, Calnali, 
 San Andrés, Pinos, 
 San Andrés, Tepehuacán de Guerrero, 
 San Andrés, San Luis Potosí, Coxcatlán, 
 San Andrés, Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, 
 San Andrés, Salto de Agua, 
 San Andrés, Ocozocoautla de Espinosa, 
 San Andrés, San Felipe Jalapa de Díaz, 
 San Andrés, Ahuacuotzingo, 
 San Andrés, Amatán, 
 San Andrés, Tlacolulan, 
 San Andrés, Zihuateutla,

Spanien 

 San Andrés (ort i Spanien), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,